A 2021-es Formula–3 holland nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2021-es szezonjának hatodik versenyhétvégéje volt, amelyet szeptember 3. és szeptember 5. között tartottak meg a Circuit Zandvoort versenypályán. A versenyeket a Formula–1 holland nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első sprintfutamot Arthur Leclerc, a másodikat Victor Martins, míg a főfutamot Dennis Hauger nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megjegyzések:
 – Rafael Villagómez nem vett részt a kötelező súlymérésen, ezért a versenyeket a boxutcából kellett megkezdje.
 – Kaylen Frederick az osztrák nagydíjon elkerülhető balesetet okoztt, ezért egy három rajthelyes büntetést kapott, amelyet az első sprintversenyen töltött le.

1. Sprintverseny

2. Sprintverseny

Megjegyzés:
 – Filip Ugran elkerülető baleset okozásért egy tíz másodperces időbüntetsét kapott.

Főverseny

Megjegyzések:
 – Victor Martins elkerülhető baleset okozásáért tíz másodperces büntetést kapott.
 – Ido Cohen a második versenyen elkerülető baleset okozott, ezért egy három rajthelyes büntetést kapott, amelyet a harmadik versenyen töltött le.
 – Kaylen Frederick és Hunter Yeany átlépték a megengedett sebbeséghatárt a virtuális biztonsági autós fázis során, ezért egy öt másodperces időbüntetést kaptak.
 – Juan Manuel Correa leszorított egy másik versenyzőt a pályáról, ezért egy tíz másodperces büntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. sprintverseny
Hivatalos eredmény - 2. sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Holland
Hollandia sportélete